Pyrjatyn (ukrainisch ; russisch Pirjatin) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Pyrjatyn, Stadt in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Pyrjatyn (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Pyrjatyn (Dubno)

Siehe auch:
 Rajon Pyrjatyn